Los Pericones kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Pericones, Delstaten Mexiko, ort, Tejupilco, 
 Los Pericones, Guerrero, ort, Teloloapan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar